Toponímia:
Edificacions:
Cal Companyó (Castellar del Riu): edificació del municipi de Castellar del Riu (Berguedà)
Cal Companyó (Guardiola de Berguedà): edificació del municipi de Guardiola de Berguedà (Berguedà)

Vegeu també 
 Font de Cal Companyó